Мяо Хуа (; род. в ноябре 1955, в Фучжоу, Фуцзянь) — китайский военный политкомиссар, адмирал (2015), член Центрального военного совета Китая, с 2017 года начальник его Управления по политической работе (политкомиссар армии Китая). Член ЦКПД КПК 18 созыва, член ЦК КПК 19 созыва. В 2014—2017 гг. политкомиссар ВМС НОАК. Генерал-лейтенант (июль 2012). Почти 36 лет прослужил в 31-й армейской группе НОАК ().

Биография 
По национальности ханец.
В 14-летнем возрасте вступил в НОАК, а спустя год — в КПК (в 1969-м и 1973-м годах соответственно, согласно другому источнику).
Получил военное образование в Оборонном научно-техническом университете НОАК, учился по инженерной специальности, бакалавр.

В 1999—2005 гг. возглавлял политотдел 31-й армейской группы НОАК (). Генерал-майор (2001). В 2005—2010 гг. политкомиссар 12-й армейской группы НОАК (). В 2010—2012 гг. глава политотдела Ланьчжоуского военного округа, в 2012—2014 гг. заместитель политкомиссара и секретарь комиссии по проверке дисциплины НОАК того же военокруга, в 2014 году его политкомиссар (преемник генерала ).

В 2014—2017 гг. политкомиссар ВМС. Адмирал (2015). Присвоение ему адмиральского звания отмечалось в некоторой степени экстраординарным.

В сентябре 2017 года сменил в должности главы Управления по политической работе ЦВС КНР () генерал-полковника Чжан Яна, в отношении которого перед тем начали расследование.

Его указывают давним соратником Си Цзиньпина — наряду с генералами Чжан Юся и Ли Цзочэном. Принимал его генерал армии Рауль Кастро Рус, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы.

Согласно одному из ИИ-исследований, Мяо Хуа и Чжан Шэнминь являются наиболее вероятными кандидатами на два места для военных в Политбюро ЦК КПК 20-го созыва. (Подразумевается избрание после XX съезда КПК в октябре 2022 года.)

Примечания

Ссылки 
 https://www.kommersant.ru/doc/3481223
 https://www.chinavitae.com/biography/Miao_Hua

Адмиралы Китая
Генералы Народно-освободительной армии Китая
Члены Центрвоенсовета Китая
Члены ЦК КПК
Члены ЦК КПК 19-го созыва